Марија Игнасија има више значења:

 Марија Игнасија, Онесима Гарсија (Трес Ваљес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Марија Игнасија, Парада лас Макајас (Трес Ваљес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику